Padina, un genere di alghe
 Padina pavonica, alga bruna della famiglia delle Dictyotaceae
 Padina, comune della Romania nel distretto di Buzău
 Pădina Mare, comune della Romania nel distretto di Mehedinți
 Piadina romagnola (detta anche semplicemente piadina) – prodotto alimentare